

Prénom et titre 
Le nom de Léopold I fut porté par plusieurs princes et souverains européens dont :
 Léopold  de Babenberg (mort en 994), margrave d'Autriche
 Léopold  de Mayence (†1059), archevêque de Mayence.
 Léopold  de Habsbourg (v.1290-1326), duc d'Autriche
 Léopold  de Habsbourg (1640-1705), empereur des Romains, roi de Hongrie et de Bohême
 Léopold  de Lorraine et de Bar (1679-1729), duc de Lorraine et de Bar 
 Léopold  (1747-1792), grand-duc de Toscane
 Léopold  (1790-1865), premier roi des Belges
 Léopold  de Bade, grand-duc de Bade de 1830 à 1852

Navire 
 Le Léopold Ier (F930), est une frégate de classe Karel Doorman de la Marine belge.

Timbre 
Le Léopold I de Belgique, un des premiers timbres belges.

Leopold I